
Termin -{ACDC}- ima više značenja.
 AC/DC, muzička grupa
 Adiponektin, peptide hormon